Savkovo (Mélenki), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Savkovo (Múrom), localitat de la província de Vladímir, a Rússia